Tavecchio est un patronyme porté notamment par :

 Carlo Tavecchio (1943-2023), homme politique, directeur sportif et administrateur italien ;
 Giorgio Tavecchio (1990-), joueur italien de football américain.

Patronyme italien